

Естонія 
Курсі () — назва географічних об'єктів Естонії.
 Курсі — село у волості Пуурмані повіту Йиґевамаа.
 Курсі — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Курсі — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.

Італія 
 Курсі () — муніципалітет у регіоні Апулія, провінція Лечче.

Франція 
 Курсі () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш.
 Курсі () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна.
 Курсі () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.